

Черковна () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Черковна () — село в Разградській області. Входить до складу общини Разград.
 Черковна () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.
 Черковна () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.